Алланкур:

 Алланкур — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Абвиль, центр кантона Алланкур.
 Алланкур — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.